Rasmussen kan syfta på

 Abeking & Rasmussen – tysk båttillverkare
 Lauritz Rasmussen – danskt bronsgjuteri

Personer
 Rasmussen (sångare), egentligen Jonas Flodager Rasmussen (född 1985), dansk sångare
 Alex Rasmussen (född 1984), dansk cyklist
 Alice Rasmussen (född 1926), italiensk-svensk konsthistoriker och författare
 Anders Fogh Rasmussen (född 1953), dansk politike
 Andreas Rasmussen (1893–1967), dansk landhockeyspelare

 Basti Rasmussen (född 1954), svensk handbollsspelare och ledare
 Bjørn Rasmussen (född 1983), dansk författare
 Bjørn Rasmussen (fotbollsspelare) (1885–1962), dansk fotbollsspelare
 Bo Rasmussen (född 1970), dansk musiker
 Bodil Rasmussen (född 1957), dansk roddare

 Carl Rasmussen (1841–1893), dansk målare
 Carl Børseth Rasmussen (1909–1965), norsk skådespelare
 Christian Schmidt-Rasmussen (född 1963), dansk målare

 Dennis Rasmussen (född 1990), svensk ishockeyspelare

 Einar Rasmussen (född 1956), norsk kanotist

 Flemming Rasmussen (född 1958), dansk musikproducent
 Frode Rasmussen (född 1943), norsk skådespelare och regissör

 Halfdan Rasmussen (1915–2002), dansk författare
 Hans Kjeld Rasmussen (föd 1954), dansk sportskytt
 Hedvig Rasmussen (född 1993), dansk roddare
 Henning Rasmussen (1926–1997), dansk politiker
 Henriette Rasmussen (1950–2017), grönländsk politiker
 Holger Rasmussen (1870–1926), dansk skådespelare och regissör

 Ingeborg Rasmussen (1868–1926), dansk skådespelare

 Jesper Rasmussen Brochmand (1585–1652), dansk biskop
 Johanna B. Rasmussen (född 1983), dansk fotbollsspelare
 Jonas Rasmussen (född 1977), dansk badmintonspelare
 Jørgen Rasmussen (född 1931), dansk arkitekt och formgivare 
 Jørgen Skafte Rasmussen (1878–1964), dansk industriman

 Karen Rasmussen (1905–2002), svensk-norsk skådespelare
 Knud Rasmussen (1879–1933), grönländsk-dansk polarfarare och antropolog
 Knud Bruun-Rasmussen (1898–1984), dansk författare

 Lars Løkke Rasmussen (född 1964), dansk jurist och politiker
 Lilibeth Cuenca Rasmussen (född 1970), dansk konstnär
 Louise Rasmussen, grevinnan Danner (1815–1874), dansk skådespelare och balettdansös, morganatiskt gift med kung Fredrik VII

 Mads Rasmussen (född 1981), dansk roddare
 Magnus Rasmussen (född 1962), färöisk politiker
 Michael Rasmussen (född 1974), dansk cyklist
 Michael Rasmussen (ishockeyspelare) (född 1999), kanadensisk ishockeyspelare
 Michael Nicolai Christopher Kall Rasmussen (1816–1863), dansk historiker

 Norman Rasmussen (1927–2003), amerikansk fysiker

 Oddfríður Marni Rasmussen (född 1969), färöisk författare

 Patrik Rasmussen (född 1981), svensk sångare
 Per Rasmussen (född 1959), dansk roddare
 Peter Rasmussen , flera personer
 Peter Rasmussen (organist) (1838–1913), dansk organist
 Peter Rasmussen (trombonist) (1906–1992), dansk trombonist och jazzmusiker
 Poul Edvard Rasmussen (1776–1860), dansk musiker
 Poul Nyrup Rasmussen (född 1943), dansk politiker

 Rasmus Rasmussen (1862–1932), norsk skådespelare
 Rie Rasmussen (född 1976)), dansk skådespelare och supermodell

 Sara Azmeh Rasmussen (född 1973), syrisk-norsk författare
 Sigrid Horne-Rasmussen (1915–1982), dansk skådespelare
 Steen Rasmussen (född 1949), dansk skådespelare, regissör, manusförfattare och kompositör
 Sunleif Rasmussen (född 1961), färöisk tonsättare
 Søren Rasmussen (1768–1850), norsk vetenskapsman
 Sørenn Rasmussen (född 1976), dansk handbollsmålvakt

 Thorvald Rasmussen (1850–1919), svensk målare
 Troels Rasmussen (född 1961), dansk fotbollsmålvakt

 Viktor Rasmussen (1922–2004), dansk-svensk målare och grafiker
 Vilhelm Rasmussen (1869–1939), dansk skolman och politiker

 Wilhelm Rasmussen (1879–1965), norsk skulptör
 William Hagedorn-Rasmussen (född 1998), dansk barnskådespelare

 Yngve Rasmussen (1860–1923), svensk arkitekt

 Åsa Rasmussen (född 1969), svensk meteorolog

Geografi

Antarktis 

 Cabo Rasmussen,

Se även
 Cape Rasmussen – flera
 Rasmussen Creek – flera
 Rasmussen Lake – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Efternamnsförgreningssidor
Norska efternamn
Danska efternamn